Österreichischer Platz steht für:
 Österreichischer Platz (Sankt Petersburg)
 Österreichischer Platz (Stuttgart)